Reinoldikirche steht für: 

 St. Reinoldi (Dortmund), auch Reinoldikirche, ist eine evangelische Kirche in der Dortmunder Innenstadt.
 U-Bahnhof Reinoldikirche, einen U-Bahnhof der Stadtbahn Dortmund in Nachbarschaft zur gleichnamigen Kirche.
 St. Reinold (Düsseldorf), eine Kirche in Düsseldorf-Vennhausen.
 Kapelle St. Reinoldi (Rupelrath), eine Kirche in Solingen.